El término Requejo puede referirse a:

 Requejo de Pradorrey, localidad del municipio de Brazuelo, provincia de León, España;
 Requejo (Sobrado), localidad del municipio de Sobrado, provincia de León, España;
 Requejo de la Vega, localidad del municipio de Soto de la Vega, provincia de León, España;
 Requejo y Corús, localidad del municipio de Villagatón, provincia de León, España;
 Requejo (Castropol), lugar de la parroquia de Presno, concejo de Castropol, Asturias, España;
 Requejo (Oviedo), lugar de la parroquia de Loriana]], concejo de Oviedo, Asturias, España;
 Requejo (Salas), lugar de la parroquia de Santiago de la Barca, concejo de Salas, Asturias, España;
 Requejo (Tineo), lugar de la parroquia de Sorriba, concejo de Tineo, Asturias, España;
 Requejo (Campoo de Enmedio), localidad del municipio de Campoo de Enmedio, Cantabria, España;
 Requejo (Valdáliga), localidad del municipio de Valdáliga, Cantabria, España;
 Requejo (Zamora), municipio de la provincia de Zamora, España.
 Requejo (La Vega), localidad de la Provincia de Orense, Galicia, España.